Federigo Tozzi – włoski pisarz
 Humberto Tozzi – piłkarz brazylijski 
 Roberto Tozzi – włoski lekkoatleta, medalista olimpijski z 1980
 Silvio Tozzi – włoski zapaśnik walczący w stylu klasycznym
 Tahyna Tozzi – australijska modelka, piosenkarka i aktorka 
 Umberto Tozzi – włoski piosenkarz i muzyk
 (6011) Tozzi – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce